Andrew Fabian Nicholson (n. 1989), cestista canadese
 Andrew Nicholson (n. 1961), cavaliere neozelandese
 Andy Nicholson, musicista britannico
 Andy Nicholson, scenografo statunitense